«Локомоти́в» () — німецький футбольний клуб з Лейпцига. Заснований 11 листопада 1893 року.

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  

Футбольні клуби Німеччини
Футбольні клуби, засновані 1966
Лейпциг
Футбол у НДР
Спорт у Лейпцизі
Футбольні клуби, засновані 1893
Футбольні клуби, засновані 2003
Засновані в Німеччині 1893